Ден Гармон (1973) — американський телевізійний сценарист і продюсер, а також письменник.
 Марк Гармон (1951) — американський актор.
 Міллард Гармон (1888—1945) — американський військовий діяч Військово-повітряних сил армії США.

Гармон — селище, штат Іллінойс
 Гармон — переписна місцевість, штат Північна Дакота